

Personnalités 

 Fabien Haziza (1906-2001), acteur de théâtre et de cinéma muet ;
 Gilberte Haziza (1908-1987), actrice de théâtre et de cinéma muet, sœur du précédent ;
 Frédéric Haziza (1960-), journaliste et animateur de télévision français.
Patronyme séfarade